Le Sonnet 100 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHere art thou Muſe that thou forgetſt fo long,
To ſpeake of that which giues thee all thy might?
Spendſt thou thy furie on ſome worthleſſe ſonge,
Darkning thy powre to lend baſe ſubiects light,
Returne forgetfull Muſe,and ſtraight redeeme,
In gentle numbers time ſo idely ſpent,
Sing to the eare that doth thy laies eſteeme,
And giues thy pen both skill and argument.
Riſe reſty Muſe,my loues ſweet face ſuruay,
If time haue any wrincle grauen there,
If any,be a Satire to decay,
And make times ſpoiles diſpifed euery where,
   Giue my loue fame faſter than time waſts life,
   So thou preuenſt his ſieth,and crooked knife.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

100